210 км, 210-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 населённые пункты
 210 км — посёлок, Промышленновский район, Кемеровская область
 210 км, железнодорожная бу́дка 210 км — упразднённый населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Струго-Красненском районе Псковской области России.
 железнодорожные объекты

Латвия 
 210 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Латвийская железная дорога. Код 092214

Россия 
 210 км — пост на линии 205 км — Маклец, Московская железная дорога (Тульская область). Код 226515
 210 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Рыбное — Ряжск 1, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 222829
 210 км (Сасовское направление МЖД) — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Рыбное — Кустаревка Сасовского направления Московской железной дороги, Рязанская область. Код 220519
 210 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская область). Код 067814
 210 км — разъезд и остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога  в Солецком районе Новгородской области. Код 057945
 210 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 766911
 210 км (платформа, Юго-Восточная железная дорога) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область. Код 5826112
 210 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813440